

Населені пункти та їхні частини
 Недзьвяди — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Недзьвяди — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Недзьвяди — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Недзьвяди — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Недзьвяди — осада в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Недзьвяди — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Недзьвяди — лісова осада в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Недзьвяди — лісова осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Недзьвяди — лісова осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки